Па́вел Плато́нов:
 Платонов, Павел Александрович (род. 1986) — белорусский футболист, полузащитник.
 Платонов, Павел Викторович (род. 1970) — российский и израильский общественный деятель, председатель Иерусалимского отделения Императорского Православного Палестинского Общества.
 Платонов, Павел Харлампиевич (1902—1968) — советский архитектор, художник.